stan – w filozofii: stan rzeczy
stan techniki – w prawie patentowym
 stan cywilny – w prawie cywilnym i rodzinnym: jeden z elementów sytuacji prawnej osoby fizycznej
 stan nadzwyczajny – w prawie konstytucyjnym: szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające
 stan klęski żywiołowej
 stan wyjątkowy
 stan wojenny
 stan wojny
 stan psychiczny – w psychologii: element procesu psychicznego
 stan skupienia – w fizyce: podstawowa forma, w jakiej występuje substancja
 stan morza – w żegludze: umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali
 stan – w cybernetyce: stan układu
 stan obiektu – w informatyce: wartość przypisana do obiektu
 stan – jedno z możliwych położeń procesu (łańcucha) Markowa
 stan – synonim państwa (racja stanu, Sekretarz Stanu, zdrada stanu)
 stan – w niektórych państwach federalnych (m.in. w USA) nazwa składowej części federacji
 stan – zamknięta grupa społeczeństwa feudalnego
 stan – w średniowieczu obowiązek utrzymania przejeżdżającego władcy, jego świty, dostojników i niższych urzędników, stanowiący powinność prawa książęcego
 stan – element dawnej karczmy – połączone wozownia i stajnia
 Stan – utwór Eminema
 Stan – zdrobnienie imienia Stanley lub Stanisław
 stan – talia, kibić, pas, wcięcie w pasie
 Stan – wieś w Słowenii, w gminie Mirna
 Stan – czynnościowy wzorzec projektowy